vila-novense – abitanti di Vila Nova do Sul
vila-novense – abitanti di Vila Nova dos Martírios